Die Eredivisie 2022/23 ist die 67. Spielzeit der höchsten niederländischen Fußballliga und der 134. Wettbewerb um die niederländische Landesmeisterschaft. Sie startete am 5. August 2022.

Teilnehmer und ihre Spielstätten

Statistiken

Tabelle 
Haben zwei oder mehr Mannschaften dieselbe Punktzahl, werden folgende Kriterien zur Berechnung der Tabellenplatzierung zugrunde gelegt:
 Wenigste Verlustpunkte (oder in weniger Spielen dieselbe Punktzahl)
 Tordifferenz
 Anzahl der erzielten Tore

 || M / CL
 || (CL)
 || EL
 || rowspan="4" | ECL

 || ()
 || rowspan="2" |

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Tabellenverlauf 
Verlegte Partien werden entsprechend der ursprünglichen Terminierung dargestellt, damit an allen Spieltagen für jede Mannschaft die gleiche Anzahl an Spielen berücksichtigt wird.

Torschützenliste 
Die Sortierung erfolgt analog zur Liga.

Wissenswertes 
Das schnellste Tor der Ligageschichte erzielte Vito van Crooij (Sparta Rotterdam) am 14. August 2022 nach 8 Sekunden im Spiel gegen AZ Alkmaar.

Weblinks 
 Offizielle Website der Eredivisie

Einzelnachweise 

Fußballsaison 2022/23